Widerberg est un patronyme porté notamment par :

 Bo Widerberg (1930-1997), réalisateur, scénariste, monteur, acteur, écrivain, directeur de la photographie et producteur de cinéma suédois ;
 Johan Widerberg (1974-), acteur suédois ;
 Siv Widerberg (1931-2020), écrivain et journaliste suédoise.